41. Letnie Mistrzostwa Estonii w Skokach Narciarskich 2013 – zawody o letnie tytuły mistrzów Estonii w skokach narciarskich, odbyły się między 14 a 20 września 2013 roku w Otepää na skoczni Tehvandi.

Zawodnicy o tytuł mistrza Estonii rywalizowali na skoczni K-90. Zwycięzcą zawodów został Kaarel Nurmsalu. Drugie miejsce zajął Kristjan Ilves, a brąz zdobył Martti Nõmme. W rywalizacji wzięło udział 12 zawodników.

Wśród kobiet najlepsza okazała się Sandra Sillaste. Drugie miejsce zajęła Annemarii Bendi, a na trzeciej pozycji uplasowała się Airiin Pikk.

Konkurs drużynowy wygrał pierwszy zespół Elva Suusaklubi, który rywalizował w składzie: Rauno Loit, Illimar Pärn oraz Kristjan Ilves.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn

Konkurs indywidualny kobiet

Konkurs drużynowy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
Lato 2013
2013 w Estonii